Краматорский троллейбус был открыт 6 ноября 1971 года.

Маршруты 
В данный момент в городе действуют 19 маршрутов, из них только 11 работают на регулярной основе. 

 1 «КТТУ — ул.Юбилейная — НКМЗ» (приостановлен после 24 февраля)
 2 «КТТУ — ЦУМ — ЭМСС»
2А «КТТУ — ЦУМ — УПСЗН (нерегулярный,работает по указанию диспетчера)»
2-Б «КТТУ — ЦУМ — Ясногорка (временный)»
 3 «КТТУ — ул. Парковая — ЭМСС» (приостановлен после 24 февраля)
 3-А «КТТУ — ул. Парковая — НКМЗ» (приостановлен после 24 февраля)
 4 «КТТУ — ЦУМ — НКМЗ (нерегулярный, работает по указанию диспетчера)»
 5 «Ж/д вокзал — ЭМСС» (приостановлен после 24 февраля)
5-А «Ж/Д вокзал — НКМЗ (спецмаршрут,нерегулярный)» 6 «КТТУ — Ж/д вокзал» 6А «КТТУ — Ж/д вокзал — пгт.Шабельковка (временный)» 6Б «КТТУ — Ж/д вокзал — п.Городещино (временный)» 6В «КТТУ — Ж/д вокзал — пгт.Красноторка (временный)» 6Г «КТТУ — с.Новосёловка (временный)» 6Д "КТТУ - Ж/д вокзал - Кондиционер" (временный; работает попеременно на маршруте 2Б и 6Д) 7 «поселок Красногорка (КПД) — ЭМСС» (приостановлен после 24 февраля)
 7-А «поселок Красногорка (КПД) — НКМЗ» (через ул О. Тихого, Аэроклубную, Юбилейную, Дружбы)8 «Лазурный — Соцгород — ЭМСС» (только в выходные и праздничные дни)8-А «Лазурный — Беленькое — ЭМСС — Соцгород — Лазурный»8-Б «Лазурный — Соцгород — ЭМСС — Беленькое — Лазурный»10 «Лазурный — Ж/д вокзал» (ожидается запуск после завершения военного положения; на маршруте будут работать все троллейбусы с автономным ходом, после чего маршруты 7,7а,8,8а,8б прекратят свое существование)

 История 
Троллейбусное движение в Краматорске было открыто 6 ноября 1971 года троллейбусами ЗиУ-5 по маршруту № 1 «179-й квартал — НКМЗ» протяжённостью 8,9 км по улицам Юбилейной и Ленина (ныне Дружбы).

7 ноября 1972 года открыта линия от улицы Юбилейной по улицам Парковой и Социалистической (ныне Василия Стуса), пущен маршрут № 2 с теми же конечными: «179-й квартал — НКМЗ».

В декабре 1979 года введено в эксплуатацию депо на 100 мест.

 Маршруты на 1 января 1980 года 
 1 «179-й квартал — ул. Ленина — НКМЗ»
 2 «179-й квартал — ул. Социалистическая — НКМЗ»
1 января 1981 года открыта новая линия по улицам Парковой и Орджоникидзе (ныне Олексы Тихого) до НКМЗ, пущен маршрут № 3 «179-й квартал — ул. Орджоникидзе — НКМЗ».

30 декабря 1982 года открыта новая линия от улицы Юбилейной по улице Парковой и Краматорскому бульвару до депо, маршруты № 2 и № 3 пошли по этой трассе.

6 февраля 1983 года открыта новая линия от ул. Социалистической по ул. Маяковского и Орджоникидзе до завода «Энергомашспецсталь», продлён маршрут № 2. Больше расширения троллейбусной сети не было.

 Маршруты на 1 января 1984 года 
 1 «КТТУ (179-й квартал) — ул. Ленина — НКМЗ»
 2 «КТТУ — ул. Социалистическая — ЭМСС»
 3 «КТТУ — ул. Орджоникидзе — НКМЗ»

В 1990-х годах появились короткие маршруты № 2А (до ул. Маяковского) и № 4 «КТТУ — ул. Социалистическая — НКМЗ» по Краматорскому бульвару, улицами Парковой, Социалистической, Ленина — оба маршрута работают нерегулярно.

3 мая 2014 года движение электротранспорта в центре города остановлено.

28 мая 2014 года возобновлено движение троллейбусов 3 маршрутов.

 Маршруты на 1 января 2017 года 1 «КТТУ — ул. Юбилейная — НКМЗ»2 «КТТУ — ЭМСС»3 «КТТУ — ул. Парковая — ЭМСС»5 «Ж/д вокзал (Старый город) — ЭМСС»6 «КТТУ — Ж/д вокзал (Старый город)»

В сентябре 2006 года, после закрытия в 2003 году трамвайной линии, в качестве компенсации началось строительство новой линии троллейбуса от улиц Олексы Тихого и Конрада Гампера в Старый город до Краматорского железнодорожного вокзала. Однако, вскоре эти работы были приостановлены на неопределенное время.
10 ноября 2015 года начались активные строительные работы по строительству новой троллейбусной линии и оборотного троллейбусного кольца возле железнодорожного вокзала в Старом городе, официальное открытие которой состоялось 15 января 2016 года с открытием нового троллейбусного маршрута № 6 («КТТУ — Ж/д вокзал»). Маршрут проходит по улицам Коммерческой, Школьной, Северской, Конрада Гампера, Олексы Тихого, Парковой и Краматорскому бульвару. Таким образом, спустя 13 лет на вокзал вернулся маршрут городского электротранспорта. 3 апреля 2017 года ещё один новый маршрут (№5, «Ж/д вокзал — ЭМСС») соединил вокзал и промзону.

 Маршруты на 2018 год 1 «КТТУ — ул. Юбилейная — НКМЗ» (курсирует с 06:00 до 17:00)2 «КТТУ — ул. Парковая — ул. Василия Стуса — ЭМСС» (курсирует с 05:20 до 00:30)3 «КТТУ — ул. Парковая — ул. Олексы Тихого — ЭМСС» (курсирует с 06:00 до 17:00)5 «Ж/д вокзал (Старый город) — ЭМСС» (курсирует с 05:45 до 20:00)6 «КТТУ — Ж/д вокзал (Старый город)» (курсирует с 05:25 до 21:00)7 «посёлок Красногорка (КПД) — ЭМСС» (от магазина АТБ — на автономном ходу)7-А «посёлок Красногорка (КПД) — НКМЗ» (от магазина АТБ — на автономном ходу)
Маршруты 2-А, 3-А, 4 и 5-А в данный момент не курсируют в связи с их нерентабельностью.

20 апреля 2019 г.
В тестовом режиме начали свое движение первые в городе парные кольцевые троллейбусные маршруты №8а и №8б,к которые связали Соцгород и микрорайон Лазурный.

С 25 марта 2020 общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров в тестовом режиме во время пиковых нагрузок, с сохранением специальной подачи — с 5-30 до 10-00 часов и с 14-30 до 19-30 часов.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 городской штаб решил остановить 9,10 и 11 мая в городе движение всего общественного транспорта.

 Троллейбусное движение в период боевых действий 2022-го 24 февраля— В связи с чрезвычайной ситуацией, для сохранения запасов топлива, на случай принятия экстренных действий и оперативного решения вопросов в случае обострения военной ситуации (вывоз раненых, больных, или других групп населения) с 9:00 остановлено движение городских и пригородных автобусов. Работают только троллейбусы. Троллейбусное движение поддерживается в штатном режиме,время работы с 08:00 до 16:00,проезд бесплатный.12 марта— Временно запускаются следующие троллейбусные маршруты:
№6А "КП КТТУ — Ж.д. вокзал — пгт. Шабельковка (Сельсовет)"
№6Б "КП КТТУ — Ж.д. вокзал — п. Городещино (Теплоприбор)"
№6В "КП КТТУ — Ж.д. вокзал — пгт. Красноторка (Сельсовет)"
Также временно запускается троллейбусный маршрут 2Б в п. Ясногорка (Универсам). Интервал движения – 40 минут. Время работы 08:00-17:00.

Все описанные маршруты обслуживаются троллейбусами с опцией автономного хода.29 марта— В связи с изменением времени комендантского часа (с 19:00 до 06:00) время работы электротранспорта будет продлено до 18:00 (с 08:00) Проезд — бесплатный.25 апреля— Введен троллейбусный маршрут № 6Г "КП КТТУ - с.Новоселовка (ул.Крымская)" по следующей схеме: КП КТТУ - бул.Краматорский - ул.Парковая – ул.О.Тихого – ул.Центральная – ул.Стратосферная – ул.Шота Руставели – ул.Ржавского - ул.Крымская.27 мая— С 27.05.22 введен временный троллейбусный маршрут № 6Д "КП КТТУ - Железнодорожный вокзал - з-д Кондиционер" по следующей схеме: КП КТТУ - Железнодорожный вокзал - ул.Северская – ул.Школьная - ул.Проездная - ул.Железнодорожная – ул.Элеваторная – Железнодорожный вокзал – КП КТТУ.16 июня— Tроллейбусы БКМ 321 №№ 0203-0205, АКСМ 321 (СП «Янікс») №№ 0206-0209 и Дніпро Т203 №№ 0210-0216 вывезены из Краматорска в Днепр. Eжедневно на маршруты выходят 16 троллейбусов: 9 с АХ и 7 без него. Из города вывезены 14 новых троллейбусов, которые в связи с уменьшением пассажиропотока остались без работы.

 Дальнейшая перспектива развития троллейбусной сети Линия в Старый Город (до ж/д вокзала): строится ещё одна линия на ж/д вокзал через Соцгород (центр города) по маршруту: «ул.Маяковского — Ж/д вокзал (Старый город)» (по ул. В. Стуса — ул. Парковая — ул. О. Тихого). Для запуска необходимо построить поворотную стрелку, что должно произойти после ремонта контактной сети по ул. Парковая.Линия на поселок Весёлый: руководством КТТУ было сделано заявление о намерениях запустить отдельную линию, а 3 августа 2017 года стал известен проект одного из маршрутов. В марте 2018 было принято решение об отказе от строительства в связи с невозможностью проезда по ул. Центральной (местами узкая дорога). Взамен, будут запущены троллейбусы с автономным ходом. Также рассматривался проект демонтажа рельс и оставшейся трамвайной контактной сети, и последующего расширения дороги. В итоге дорогу так и не расширили, а вместо троллейбуса стал ходить автобус на маршруте 5а.

 Подвижной состав 
Всего КТТУ имеет в своём распоряжении 48 троллейбусов.

По состоянию на октябрь 2021 года маршруты обслуживаются машинами следующего типа:

ЗиУ-682В (14 машин) с 1973 года (5 из них обновлены капремонтом)
ЮМЗ-Т1 (1 машина) с 1993 год (1 был списан в 2008 году,3 списаны в августе-сентябре 2021 года)
ЮМЗ-Т2 (7 машин) с 1994 года (3 из них обновлены капремонтом) (1 списан и 6 работают)
 Mercedes-Benz O405GTZ (2 машины) с 2016 года
БКМ-321 (3 машины) с 2017 года
АКСМ-321 (4 машины) с 2017 года
Днепр-Т203 (7 машин) с 2017 года
Днепр Т203 с автономным ходом (9 машин) с 2018 и 2019 гг.

15 января 2016 года доставлены 2 троллейбуса Mercedes-Benz O405GTZ из Винтертура, Швейцария (№ 201 и 202). Машины приобретены на частные средства и прошли подготовку к эксплуатации на территории Краматорского завода тяжёлого станкостроения. Курсируют по 2 маршруту.

На данный момент оба троллейбуса проданы. Дальнейшая судьба их неизвестна.

27 декабря 2016 года был привезён первый троллейбус белорусского производства БКМ-321, спустя три недели были привезены ещё 6 похожих машин. Обслуживают маршруты №2,3,5,6.

Летом 2017 года введены в эксплуатацию 7 троллейбусов Днепр Т203. Обслуживают маршруты №2 и 6.

19 сентября 2018 года введены в эксплуатацию 4 троллейбуса Днепр Т203 с автономным ходом. Обслуживают новый маршрут №7 посёлок Красногорка (ул. Танкистов) — ул. Маяковского. Часть этой линии не имеет контактной сети.

В марте 2019 были доставлены ещё 5 машин Днепр Т203 с автономным ходом, которые будут обслуживать маршрут с Лазурного.

Все маршруты обслуживаются в единственном депо города, которое находится по адресу: ул. Аэроклубная, 103.

 Цена проезда 
Цена проезда до весны 2016 года — 1,25 грн.

Цена проезда с весны 2016 года — 2,00 грн.

Цена проезда с 18 мая 2017 года — 3,00 грн.

Цена проезда с 24 октября 2018 — 4,00 грн.

Цена проезда с 12 сентября 2019 — 5,00 грн.

С 2 июня 2021 года цена проезда составляла 8 грн.

С января 2022 года цена за проезд была 10 и 12 грн: 10 для оплаты с карты и 12 за наличные.

С 24 февраля 2022 года проезд стал бесплатным на время военных действий.

Оплата проезда возможна с помощью бесконтактных карт Visa и MasterCard, а также мобильных устройств с бесконтактным модулем (напр., Apple Pay, Google Pay).
 Фотогалерея 

 См. также 
 Краматорский трамвай'''
 Троллейбус

Литература

Примечания

Ссылки 
 Краматорский троллейбус (список подвижного состава)
 Строительство троллейбусной линии в Старый город (фотохронология)

Транспорт Краматорска
Троллейбусные системы Украины